NO3 – formula molecolare del nitrato
NO3 – formula molecolare del perossinitrito

Formule molecolari